Cansalada (producte gras del porc) fumada.
 Porc, mascle del porc.
 En el seu variant femení, bacona, és sinònim de truja, femella del porc.